Алламан () — населённый пункт франкоязычного кантона Во в Швейцарии, население 442 чел. (2018 г.).

Здесь находится известный замок, являющийся историческим наследием Швейцарии. Построен в 1253 г.

История 
Алламан впервые упомянут в 1234 г. как Alamant.

Транспорт 
В городе расположена железнодорожная станция, через которую проходит железная дорога, соединяющая Женеву с Лозанной. Автобусами можно также доехать в соседние населённые пункты.

Примечания 

Населённые пункты Во
Коммуны Во